Endrődi Sándor (1850–1920) költő, író, az MTA levelező tagja.
 Endrődi Sándor (1929) a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1953-ban végzett filmrendező.